Austrogneta är ett släkte av kvalster. Austrogneta ingår i familjen Autognetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Austrogneta